Cazals (Lot)
 Cazals (Tarn-et-Garonne)